Celle oder Cellé ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Celle, Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Celle, Landkreis in Niedersachsen

in Frankreich:
 Cellé

in Italien:
 Celle di Bulgheria in der Provinz Salerno, Region Kampanien
 Celle di Macra in der Provinz Cuneo, Region Piemont
 Celle di San Vito in der Provinz Foggia, Region Apulien
 Celle Enomondo in der Provinz Asti, Region Piemont
 Celle Ligure in der Provinz Savona, Region Ligurien
 Celle sul Rigo, Ortsteil von San Casciano dei Bagni, Provinz Siena
 Sant’Angelo di Celle und San Nicolò di Celle, Ortsteile von Deruta, Provinz Perugia

Celle ist der Familienname folgender Personen:
 Hellmut Müller-Celle (1903–1982), deutscher Architekt, Tänzer und Maler
 Peter von Celle (frz. Pierre de la Celle; um 1115–1183), französischer Geistlicher und Schriftsteller

Celle steht für:

 Celle (Arroux), Nebenfluss des Arroux in Frankreich
 (3782) Celle, Asteroid
 Heeresflugplatz Celle, Rufzeichen  
 Le Celle, Franziskanerkloster bei Cortona

Siehe auch:
 Skulpturenpark Villa Celle in Santomato di Pistoia, Italien
 La Celle
 Celles
 Sell
 Selle
 Selles
 Zelle